Contea di Queens, in inglese Queens County o Queen's County è il nome di:

Contea di Queens (Nuovo Brunswick), Canada
Contea di Queens (Nuova Scozia), Canada
Contea di Queens (Isola del Principe Edoardo), Canada
Queen's County, Irlanda, vecchio nome della Contea di Laois
Contea di Queens (New York), Stati Uniti d'America, contea che contiene il borough di Queens, New York